El Club Alianza Espinar es un club de fútbol del Perú de la provincia de Espinar, en el departamento de Cuzco. Fundado en 2000, desde entonces participa de forma imparable en la Liga Distrital de Yauri.

Historia 
Es uno de los clubes animadores de Yauri. Fue fundado el 5 de enero de 2001, desde entonces no ha dejado participar en la Liga Distrital de Yauri en su lugar de origen, haciendo siempre una campaña regular en sus participaciones.

Uniforme 

 Uniforme titular:
Camiseta:Blanco con Azul.
Shorts:Azul.
Calcetas:Azul con blanco.

Estadio

Clásico 
El Clásico es conocido entre los aficionados como El Clásico Yauri: sus rivales son el Defensor Espinar y el Municipal Espinar, con quienes suele jugar el clásico.

Jugadores

Plantilla 2018

Palmarés

Torneos regionales

Referencias

Equipos de fútbol de la Copa Perú
Equipos de fútbol fundados en 2001
Equipos de fútbol de Cuzco